Il gobbo – film italo-francese del 1960 diretto da Carlo Lizzani
Il Gobbo – soprannome di Edmondo Plantageneto, I conte di Lancaster (1245-1296)
Il Gobbo – soprannome di Goffredo IV della Bassa Lotaringia, duca di Lorena (...-1076)
Il Gobbo – soprannome di Pipino, primogenito di Carlo Magno (769-811)